Der Rajon Wolnowacha (ukrainisch /; russisch /) ist eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

Der Rajon hat eine Fläche von 4449 km² und eine Bevölkerung von etwa 140.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befindet sich in der namensgebenden Stadt Wolnowacha.

Ende 2014 sowie im Mai 2015 wurde der Rajon, welcher am Rande der durch die Volksrepublik Donezk im Rahmen des Ukrainekriegs besetzten Zone liegt, durch einen Parlamentsbeschluss stark auf Kosten der Rajone Nowoasowsk und Telmanowe vergrößert, dabei wurde das Rajonsgebiet um 2 Siedlungen städtischen Typs, 22 Dörfer sowie 5 Ansiedlungen erweitert.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Welyka Nowosilka und Marjinka (südlicher Teil) sowie der bis dahin unter Oblastverwaltung stehende Stadt Wuhledar, kleinere Teile im Süden wurden dabei an den Rajon Mariupol abgetreten.

Geographie 
Der Rajon liegt im Süden der Oblast Donezk, er grenzt im Norden an den Rajon Pokrowsk, im Osten an den Rajon Kalmiuske, im Süden an das Rajon Mariupol, im Südwesten und Westen an den Rajon Polohy (in der Oblast Saporischschja gelegen) sowie im Nordwesten an den Rajon Synelnykowe (Oblast Saporischschja).

Durch den Rajon fließen in die Flüsse Mokra Wolnowacha, Sucha Wolnowacha sowie der Kaltschyk, das Gebiet liegt zwischen dem Asowschen Hochland und der Donezplatte, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 100 und 300 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 8 Hromadas (2 Stadtgemeinden, 3 Siedlungsgemeinden und 3 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 2 Städte
 9 Siedlungen städtischen Typs
 127 Dörfer
 20 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Wolnowacha
 Stadtgemeinde Wuhledar
 Siedlungsgemeinde Myrne
 Siedlungsgemeinde Olhynka
 Siedlungsgemeinde Welyka Nowosilka
 Landgemeinde Chlibodariwka
 Landgemeinde Komar
 Landgemeinde Staromlyniwka

Bis Juli 2020 waren es auf kommunaler Ebene eine Stadtgemeinde, 8 Siedlungsratsgemeinden sowie 35 Landratsgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 9 Siedlungen städtischen Typs
 83 Dörfer
 10 Ansiedlungen

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Wolnowacha